Dietmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Dietmannsdorf an der Wild, Katastralgemeinde der Gemeinde Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Dietmannsdorf (Gemeinde Weinburg), Katastralgemeinde der Gemeinde Weinburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Dietmannsdorf (Gemeinde Zellerndorf), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Zellerndorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

 Dietmannsdorf bei Trieben, Ortschaft bzw. Dietmannsdorf Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Trieben, Bezirk Liezen, Steiermark
 Dietmannsdorf im Sulmtal, Ortschaft bzw. Dietmannsdorf Katastralgemeinde der Gemeinde St. Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Dietmannsdorf (Gemeinde Sankt Ruprecht), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Dittmannsdorf